Релаксација може да се односи на:

 релаксација (физика)
 одмор